Опытное () — посёлок в Авдеевской городской общине Покровского района Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 755 человек. Почтовый индекс — 86081. Телефонный код — 6236. Код КОАТУУ — 1425587606.

В Опытном находится храм Корсунской иконы Божией Матери Авдеевского благочиния донецкой епархии украинской православной церкви Московского патриархата.

По состоянию на ноябрь 2015 года, в поселке остаются 78 мирных жителей. 33 человека проживают в собственном разрушенном жилье, подвалах или хозпостройках на территории собственных домовладений. 45 мирных жителей проживают в 4 подвалах многоэтажных домов. Из-за непрекращающихся боевых действий в ходе войны в Донбассе, в поселке отсутствует регулярное газовое, водо- снабжение и электроэнергия, отсутствует транспортная инфраструктура, не работают магазины и отделения почтовой связи. Более 90% жилых домов имеют капитальные разрушения.

15 октября 2022 года начались бои за посёлок Опытное.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в ходе полномасштабного вторжения России в Украину на окраинах посёлка идут активные боевые действия. Сам посёлок более чем на 95% контролируется НМ ДНР.

.

16 января 2023 года посёлок был оккупирован НМ ДНР. Защищали его 109-я отдельная бригада территориальной обороны (Украина) и ПКШР "Харьков". В ходе боевых действий он стал полностью безлюдным.

Примечания

Ссылки 
 Опытное на сайте Верховной рады Украины